Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – RS:X (kobiety)
 Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – RS:X (mężczyźni)